Pojem háj může znamenat:
 původní význam – světlý listnatý les – viz háj

 název sídla
 Háj ve Slezsku – obec v okrese Opava
 Háj u Duchcova – obec v okrese Teplice
 Háj (Radonice) – část obce Radonice v okrese Chomutov
 Háj (Jindřichovice) – část obce Jindřichovice v okrese Sokolov
 Háj (Loučná pod Klínovcem) – část města Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov
 Háj (Habartice) – část obce Habartice v okrese Liberec
 Háj (Kaliště) – část obce Kaliště v okrese Pelhřimov
 Háj (okres Turčianske Teplice) – slovenská obec v okrese Turčianske Teplice
 Háj (okres Košice-okolí) – slovenská obec v okrese Košice-okolí
 Malý Háj – část obce Hora Svaté Kateřiny v okrese Most
 Mokrý Háj – slovenská obec v okrese Skalica
 Starý háj – místní část slovenského hlavního města Bratislava ve čtvrti Petržalka, část Háje
 Zelený Háj – část obce Vojtanov v okrese Cheb
 Zrkadlový háj – místní část slovenského hlavního města Bratislava ve čtvrti Petržalka, část Háje

 název vrchu
 Háj (Smrčiny) (758 m n.m.) – vrchol 2 km severovýchodně od města Aš v okrese Cheb
 Háj (Prácheňská pahorkatina, 640 m) (640 m n.m.) – vrchol v Prácheňské pahorkatině, 1 km východně od vesnice Podmokly v okrese Klatovy
 Háj (Hanušovická vrchovina) (631 m n.m.) – vrchol 3 km západně od města Šumperk
 Háj (Švihovská vrchovina) (576 m n.m.) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severozápadně od Měrčína v okrese Plzeň-jih
 Háj (Prácheňská pahorkatina, 570 m) (570 m n.m.) – vrchol Prácheňské pahorkatině, 1 km západně od vesnice Žihobce v okrese Klatovy
 Háj (Bratislava) – zalesněný kopec v bratislavské městské části Lamač
 Háj u Liptovského Mikuláše neboli Háj-Nicovô – slovenský vrchol u města Liptovský Mikuláš

 název chráněného území

Nedošínský háj - přírodní rezervace u Litomyšle

 Přírodní rezervace Háj – nedaleko obce Druztová, v okrese Plzeň-sever
 Háj u Lipova – přírodní památka v okrese Hodonín u obce Lipov
 Háj u Louky – přírodní rezervace v okrese Hodonín u obce Louka
 Xaverovský háj – přírodní památka v Praze
 Babolský háj
 Chuchelský háj
 Háj Petra Bezruče

příjmení osob
 F. Háj – pseudonym autorky série knih o Kájovi Maříkovi

jiné
 Háj – lesnický časopis (1872–1922)

Související články 
 Háje
 Hájek

Externí odkazy